Osoby noszące nazwisko Gogitidze:
 Bakur Gogitidze (ur. 1973) – gruziński zapaśnik
 Lasza Gogitidze (ur. 1987) – gruziński zapaśnik